Семён Алекса́ндрович Федо́тов () — российский футболист, полузащитник и защитник.

Карьера

Клубная 

С 2009 года выступал за ЦСКА в молодёжном первенстве России. Несмотря на то, что своей основной позицией футболист считает позицию центрального защитника, в сезоне-2010 его использовали на правом фланге обороны. За основную команду дебютировал 15 декабря 2010 года в Праге, отыграв полный матч против местной «Спарты» в рамках группового этапа Лиги Европы. С фланга Федотова была пропущена результативная атака противника, а сам он уступил несколько единоборств. 23 января 2013 года отдан в аренду в «Локомотив-2». 10 июня 2013 года подписал с «Локомотивом-2» постоянный контракт. В 2014 году Семён перешёл в «Химик». В следующем сезоне он уже стал игроком «КАМАЗа» из Набережных Челнов.

В июле 2016 года перешёл в клуб ПФЛ «Динамо» СПб.

В 2017 году выступал в чемпионате Эстонии за «Калев» Силламяэ. В 2018—2019 годах играл за владимирское «Торпедо», «КАМАЗ» и СКА Ростов-на-Дону. С 2020 года — вновь в Эстонии. Провёл 5 матчей за команду «» из Кохтла-Ярве в Эсилиге.

В сборной 
С 2010 года вызывался в юношескую сборную России. 13 апреля 2011 года дебютировал в молодёжной сборной России, выйдя на замену Арсену Гошокову в товарищеском матче со сборной Италии.

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Локомотив-Казанка»
Игроки ФК «Химик» Дзержинск
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Калев» Силламяэ
Игроки ФК «Торпедо» Владимир
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону